«Одкровення» або Апока́ліпсис () — Об'я́влення Іва́на Богосло́ва, остання книга Нового Завіту та один з найдавніших творів християнської літератури.

«Одкровення» () — книга російської письменниці Світлани де Роган-Левашової (1951 — 2010) з оригінальною версією подій щодо лицарів-тамлієрів, катарів, білого волхва Радомира та Марії Магдалини (СПб.: 2011 р.).